Voici la liste des planètes mineures numérotées de 337001 à 338000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 337001 à 338000

337001-337100

337101-337200

337201-337300

337301-337400

337401-337500

337501-337600

337601-337700

337701-337800

337801-337900

337901-338000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000